Наушахро-Ферозе (, , ) — город в пакистанской провинции Синд, административный центр одноимённого округа.

География 
Город находится в центральной части Синда, на расстоянии приблизительно 230 километров к северо-северо-востоку (NNE) от Карачи, административного центра провинции.
Абсолютная высота — 38 метров над уровнем моря.

Демография 
По данным переписи 1998 года, население составляло 14 691 человек.
Динамика численности населения города по годам:

Примечания 

Города Синда